Грозев може да се отнася за:

 Александър Грозев (1945 – ) – български киновед, кинокритик и преподавател
 Геро Грозев – български политик
 Гочо Грозев – български функционер на БРП (к)
 Грозьо Грозев – български офицер
 Грозю Грозев – български строител и политик от БКП
 Емил Грозев – български футболист
 Иван Грозев – български поет, драматург и литературен критик
 Иван Грозев – български строителен предприемач и индустриалец
 Костадин Грозев – български историк американист и университетски преподавател
 Кръстьо Грозев – емблематичен турист планинар от София
 Светослав Грозев – български архитект
 Трайо Грозев – български футболист